Le botulisme est une maladie rare provoquée par la toxine botulique.
 Le botulisme est la philosophie attribuée à Jean-Baptiste Botul, canular littéraire.